Зональный турнир южноамериканской зоны в рамках претендентского цикла 1951—1953 гг. состоялся в аргентинском городе Мар-дель-Плата.

В соревновании приняли участие 23 шахматиста из Аргентины, Бразилии, Чили, Уругвая и Перу. Парагвайские и боливийские шахматисты в соревновании не участвовали.

Право участвовать в межзональном турнире завоевали представители Аргентины Хул. Болбочан и Э. Элисказес, заметно опередившие ближайших преследователей.

Турнирная таблица

Ссылки 

 Партии турнира на сайте 365Chess

Мар-дель-Плата (шахматный турнир)
1951 год в шахматах
Спорт в Аргентине в 1951 году